Turchia
Distretto di Ulubey – distretto della provincia di Ordu
Distretto di Ulubey – distretto della provincia di Uşak